Inday (hil. [mittlere] Schwester) steht für:

Taifune und Stürme des Nordwestpazifiks:
 Taifun Halong (Inday); siehe Pazifische Taifunsaison 2002
 Schwerer tropischer Sturm Bopha (Inday); siehe Pazifische Taifunsaison 2006
 Taifun Fanapi (Inday); siehe Pazifische Taifunsaison 2010#Taifun Fanapi (Inday)
 Schwerer tropischer Sturm Nakri (Inday); siehe Pazifische Taifunsaison 2014#Schwerer Tropischer Sturm Nakri (Inday)